Дергачов () — російське прізвище. 

Відомі носії
 Дергачов Володимир Олександрович — український геополітик, географ-економіст, професор, доктор географічних наук.
 Дергачов Анатолій Юрійович (1947—2018) — радянський і російський композитор.
 Дергачов Олександр Вікторович (1996) — російський хокеїст.

Російські прізвища